Alqueidão (Figueira da Foz), provinciestad van Figueira da Foz
Alqueidão (Ansião), plaats van de parochie van Ansião, provincie Ansião
Alqueidão (Nossa Senhora da Piedade), plaats in de parochie Nossa Senhora da Piedade (Ourém)
Alqueidão Sierra, provinciestad van Porto de Mos
Alqueidão (Kos), plaats van de parochie Kos